Иван Фёдоров:

 Иван Фёдоров — первый известный московский книгопечатник.
 Иван Фёдоров — фильм 1991 года.
 Первопечатник Иван Фёдоров — фильм 1941 года.

См. также 
 Фёдоров, Иван
 Фёдоров#И